Ženská dvouhra Kremlin Cupu 2016 probíhá ve druhé polovině října 2016. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla ruská světová osmička Světlana Kuzněcovová, která dokázala vítězství obhájit.

Americká světová dvojka Serena Williamsová odstoupila ze singapurského Turnaje mistryň podruhé za sebou. Učinila tak 17. října 2016 na doporučení lékařů v důsledku poraněného ramene. O poslední, osmé účastnické místo tak v soutěži soupeřila Světlana Kuzněcovová, která si start v Singapuru mohla zajistit pouze v případě, že moskevský turnaj vyhraje, což se jí taky nakonec podařilo. Pokud by se tak nestalo, na závěrečnou událost sezóny by zamířila Britka Johanna Kontaová, která se v té době neúčastnila žádného turnaje pro natažené břišní svalstvo. Na počátku turnaje měla stejnou příležitost jako Kuzněcovová Španělka Carla Suárezová Navarrová, jíž by triumf zajistil singapurský start. Zápas druhého kola však skrečovala pro poraněné zápěstí.

Vítězkou dvouhry se stala domácí turnajová jednička Světlana Kuzněcovová, jež ve finále zdolala nenasazenou Australanku Darju Gavrilovovou po jednoznačném průběhu 6–2 a 6–1. Triumfem si zajistila poslední místo na Turnaji mistryň, kam se kvalifikovala pošesté v kariéře. V probíhající sezóně si připsala po triumfu na začátku roku v Sydney druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2016